Als Schlacht bei Pavia werden vier Schlachten aus verschiedenen Epochen bezeichnet:
 die Schlacht bei Pavia (271) zwischen Alamannen und Römern
 die Belagerung und Schlacht von Pavia von 773/774, siehe Langobardenfeldzug
 die Schlacht bei Pavia (1512) zwischen dem König von Frankreich Ludwig XII. und einem Bündnis aus der Republik Venedig, Herzogtum Mailand und den Eidgenossen
 die Schlacht bei Pavia (1525) zwischen dem König von Frankreich Franz I. und dem  Habsburger Karl V.